Бучек () — польская фамилия и административно-территориальная единица.

Фамилия 
  (1896—1939) — деятель Коммунистической партии Польши.
 Бучек, Мариан (род. 1953) — католический епископ харьковско-запорожский.
 Бучек, Ольгерд (1931—2021) — польский эстрадный певец.
 Бучек (сын Толуя) — чингизид, участник западного похода монголов.

Административно-территориальная единица 
 Бучек (гмина) — административно-территориальная единица в Польше.